Андре́й Тарасенко:
 Тарасенко, Андрей Викторович (род. 1975) — шестикратный чемпион мира по пауэрлифтингу.